

Pessoas
Murdo MacLeod

Localidades

Murdo (Dacota do Sul)

Desambiguações de topônimos